Tomaten bezeichnet:
 die Früchte der Tomate, einer Pflanzenart der Sektion der Tomaten
 Tomaten (Sektion), Sektion der Gattung der Nachtschatten

Siehe auch: